Ngarambe steht für:

 Ngarambe (Tansania), Ort in Tansania

Ngarambe ist der Familienname folgender Personen:

 Yolanda Ngarambe(* 1991), finnisch-schwedische Leichtathletin